Hīrmand kan syfta på följande platser:

Iran 

 Daryācheh-ye Hāmūn (periodisk sjö i Iran), Sistan och Baluchistan, 
 Shahrestān-e Hīrmand, kommun, Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar